Ophiocten är ett släkte av ormstjärnor som beskrevs av Christian Frederik Lütken 1855. Ophiocten ingår i familjen fransormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fransormstjärnor
Ophiocten